Szczepan Kupczak (ur. 29 listopada 1992 w Juszczynie) – polski kombinator norweski. Dwukrotny medalista Zimowej Uniwersjady. Uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym w 2015, 2019 oraz 2021. Medalista mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej. Uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018 oraz Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022.

Kupczak w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej zadebiutował 27 lutego 2010 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego rozgrywanego wspólnie w Karpaczu i Harrachovie. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył w grudniu 2012. W klasyfikacji generalnej tego cyklu najwyżej był w sezonie 2012/2013, który ukończył na 60. pozycji z dorobkiem 44 punktów.

W swojej karierze raz startował w mistrzostwach świata juniorów – w 2012 w Erzurum zajął 33. pozycję w rywalizacji indywidualnej metodą Gundersena na skoczni normalnej i biegu na dystansie 5 km.

Latem 2013 zadebiutował w cyklu Letniej Grand Prix – punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobywał w edycji z 2013 roku (13 punktów, 32. miejsce), 2014 (16 punktów, 33. pozycja) i 2015 (16 punktów, 31. miejsce).

W Pucharze Świata zadebiutował w 30 listopada 2013 w Ruce, gdzie zajął 35. pozycję w rywalizacji Gundersenem (skocznia duża i bieg na 10 km). Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył 5 grudnia 2015 zajmując w Lillehammer 20. pozycję (w takiej samej rywalizacji, w jakiej debiutował) po tym, jak dzień wcześniej zwyciężył w kwalifikacjach, a w wyniku silnego wiatru wyniki kwalifikacji zaliczono jako pełnoprawną serię skoków w ramach konkursu.

W 2015 roku wziął udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015, gdzie zajął 37. pozycję w rywalizacji Gundersenem na skoczni normalnej i biegu na 10 km.

W lutym 2018 roku wziął udział w igrzyskach w Pjongczangu, gdzie zajął dziewiąte miejsce w sztafecie, 25. miejsce na dużej skoczni oraz 39. miejsce na normalnej.

Podczas mistrzostw świata w Seefeld, zajął ósme miejsce w sprincie drużynowym i w sztafecie, 18. miejsce na skoczni normalnej oraz 25. miejsce na dużej.

Szczepan Kupczak ma w swoim dorobku cztery medale zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej (trzy złote i brązowy) w konkursach indywidualnych i jeden brązowy w konkursie drużynowym oraz dziesięć medali letnich mistrzostw Polski w tej dyscyplinie (trzy złote, trzy srebrne i cztery brązowe).

W sezonie 2020/2021 Kupczak trenował wspólnie z kadrą Czech.

Od sezonu 2022/2023 kombinację norweską miał łączyć z trenowaniem grupy regionalnej skoków narciarskich kobiet w Beskidach.

W październiku 2022 roku ogłosił zakończenie kariery.

Jego młodszy brat, Kacper Kupczak, również uprawiał kombinację norweską.

Oprócz uprawiania kombinacji norweskiej Szczepan Kupczak występuje także w klubie piłki nożnej LKS Juszczyna, grającym w klasie B.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013/2014: niesklasyfikowany
 sezon 2014/2015: niesklasyfikowany
 sezon 2015/2016: 51.
 sezon 2016/2017: niesklasyfikowany
 sezon 2017/2018: 45.
 sezon 2018/2019: 35.
 sezon 2019/2020: 37.
 sezon 2020/2021: 50.
 sezon 2021/2022: 57.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: niesklasyfikowany
 sezon 2010/2011: niesklasyfikowany
 sezon 2011/2012: nie brał udziału
 sezon 2012/2013: 60.
 sezon 2013/2014: 81.
 sezon 2014/2015: 74.
 sezon 2015/2016: niesklasyfikowany
 sezon 2016/2017: nie brał udziału
 sezon 2017/2018: niesklasyfikowany
 sezon 2018/2019: nie brał udziału
 sezon 2019/2020: nie brał udziału
 sezon 2020/2021: 28.
 sezon 2021/2022: 58.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2013: 32.
 2014: 33.
 2015: 31.
 2016: niesklasyfikowany
 2017: (51.)
 2018: (33.)
 2019: (9.)
 2021: 18. (39.)
 2022: niesklasyfikowany

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Alpen Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2010/2011: 57.
 sezon 2011/2012: 42.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Alpejskiego

Mistrzostwa Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski

Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski

Skoki narciarskie

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie FIS

Przypisy 

Polscy kombinatorzy norwescy
Ludzie sportu związani z Katowicami
Urodzeni w 1992
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015